Хосе Гармендиа:
 Гармендиа, Хосе — никарагуанский боевик и политический оппозиционер, командир спецназа Контрас во время гражданской войны 1980-х.
 Гармендиа, Хосе (1841—1925) — аргентинский военачальник, дивизионный генерал, художник, писатель и дипломат.